Rosa Luxemburg ist der Name folgender Personen:
 Rosa Luxemburg (1871–1919), Vertreterin der internationalen Arbeiterbewegung

Rosa Luxemburg steht für:
 Rosa Luxemburg (Film), deutscher Film von Margarethe von Trotta (1986)
 Rosa Luxemburg (Schiff),  Hilfskreuzer der Roten Arbeiter- und Bauernflotte

Siehe auch:
 Rosa-Luxemburg-Platz (Begriffsklärung), unterschiedliche Plätze in Deutschland
 Rosa-Luxemburg-Straße, unterschiedliche Straßen in Deutschland